Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2006 de l’Open d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Amélie Mauresmo bat Justine Henin en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Kim Clijsters et Maria Sharapova.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2006
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2006
Tennis en janvier 2006